Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1974 го́да () — 53-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой турнир

Группа «Жальгирис»

Группа «Неман»

Финал

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1974 году
Спорт в Литве в 1974 году
Чемпионат Литвы по футболу